Gutach kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Gutach (Kinzig) – en biflod till Gutach (Kinzig) i Baden-Württemberg,  
 Gutach (Schwarzwaldbahn) – en kommun i Ortenaukreis, Baden-Württemberg, Freiburg Region, 
 Gutach im Breisgau – en kommun i Landkreis Emmendingen i Baden-Württemberg